Грома́да (, ) — найдрібніша адміністративно-територіальна одиниця Боснії і Герцеговини.

У часи Соціалістичної Республіки Боснії і Герцеговини країна поділялася на 109 громад, із яких 10 припадали на тодішню територію столиці Сараєво. Після війни у цій державі кількість громад збільшилася до 143, із яких 79 входять до Федерації Боснії і Герцеговини, а 64 належать до Республіки Сербської. Із загальної кількості громад чотири складають територію міста Сараєво, а 6 інших утворюють Східне Сараєво. Крім громад, до складу фактично конфедеративної Боснії і Герцеговини входить і округ Брчко.

Список міст і громад Боснії і Герцеговини

Примітки 

Общини Боснії і Герцеговини
Списки:Боснія і Герцеговина
Списки муніципалітетів